Оборский () — польская фамилия.

Известные носители:

 Оборский, Геннадий Александрович (род. 1954) — ректор Одесского национального политехнического университета, профессор.
 Оборский, Миколай (1576—1646) — польский церковный деятель.
 Оборский, Ришард (род. 1952) — польский гребец на байдарках.